Granza é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Crucianella angustifolia
 Rubia tinctorium
 Sherardia arvensis